Дром може відноситися до:
 Дром — департамент на південному сході Франції.
 Дром (річка, притока Ор) — річка на північному заході Франції у Нижній Нормандії.
 Дром (річка) — річка на південному сході Франції.
 Ла-Ланд-сюр-Дром (фр. La Lande-sur-Drôme) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.